Niemcy:
 Oberfischbach – dzielnica Freudenberga
 Oberfischbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn